Commander – anglosaski stopień wojskowy, odpowiednik komandor porucznik
 Commander (piosenka) – piosenka dance

Zobacz też 
 Norton Commander
 Total Commander
 Jeep Commander